Léonard est un génie est le premier album de la série de bande dessinée Léonard, scénarisé par Bob de Groot, dessiné par Turk et mis en couleur par Claire de Graef. Il fut publié le .

Synopsis

Personnages

Création de l'œuvre

Notes et références

Liens externes 

 https://www.bedetheque.com/BD-Leonard-Tome-1-Leonard-est-un-genie-20053.html
 http://leonard.bd.free.fr/albums.php
 http://leonard.bd.free.fr/liste_albums_leonard.html
 https://www.lelombard.com/bd/leonard/leonard-est-un-genie

Léonard (bande dessinée)
Série Dargaud